Tooth and Nail ist der Name
 einer amerikanischen Band, siehe Tooth and Nail (Band)
 eines Albums von Dokken, siehe Tooth and Nail (Album)
 eines amerikanischen Musiklabels, siehe Tooth & Nail Records